Ходорово — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Ходорово — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Ходорово — деревня в Славгородском районе Могилёвской области.